Nel mondo della luna (film 1936) (The Moon's Our Home) – film del 1936 di William A. Seiter 
 Nel mondo della luna (film 1939) (Over the Moon) – film del 1939 di Thornton Freeland e William K. Howard